Albert Anker (1831 - 1910), peintre suisse ;
 Catalina Pulido Anker (1974-), mannequin, actrice et présentatrice de télévision chilienne ;
 Conrad Anker (1962), alpiniste américain ;
 Hermanus-Franciscus Van den Anker (1832 - 1883), peintre néerlandais ;
 Robert Anker (1946  -), écrivain néerlandais ;

Entreprises 
 Anker, entreprise chinoise de produits électroniques
 La brasserie Het Anker, brasserie belge installée à Malines

Patronyme anglais